Линде — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Линде, Андреас (род. 1993) — шведский футболист, вратарь клуба «Мольде».
 Линде, Андрей Дмитриевич (род. 1948) — советский и американский физик.
 Линде, Антониус ван дер (1833—1897) — автор ряда работ по истории шахмат.
 Линде, Гуннель (1924—2014) — шведская писательница.
 Линде, Дмитрий Павлович (1919—2006) — советский и российский учёный.
 Линде, Ида (род. 1980) — шведская писательница и поэтесса.
 Линде, Йохан (род. 1983) — австралийский боксёр.
 Линде, Карл (1876—1946) — шведский виолончелист.
 Линде, Карл фон (1842—1934) — немецкий инженер, профессор, доктор философии, разработавший технологию охлаждения и разделения газов.
 Линде, Николай Дмитриевич (род. 1951) — российский психолог.
 Линде, Отто цур (1873—1938) — немецкий писатель.
 Линде, Самуил Богумил (1771—1847) — польский учёный-лексикограф.
 Линде, Фёдор Фёдорович (1881—1917) — российский революционер.
 Линде, Ганс-Мартин (род. 1930) — швейцарский дирижёр и флейтист, представитель движения аутентичного исполнительства.
 Линде, Яспер (?—1524) — рижский архиепископ с 1509 по 1524 год.
 Линдстрём, Микко (Линде) (род. 1976) — гитарист группы HIM.

Топоним 
 Линде — река в Якутии.
 Линде — деревня, историческая усадьба в Латвии.
  — коммуна на севере Франции.

См. также 
 Линд
 Linde — немецкая химическая компания